Tyson est un patronyme notamment porté par :
 Alan Tyson (1926-2000), musicologue britannique ;
 Andrew Tyson (1986-), pianiste classique américain ;
 Barbara Tyson (1964-), actrice américaine ;
 Cicely Tyson (1924-2021), actrice américaine ;
 Edward Tyson, médecin et anatomiste britannique du  ;
 Elliot Tyson (1952-), ingénieur du son américain ;
 J. Aubrey Tyson, (1870-1930), auteur américain de littérature populaire ;
 Mike Tyson (1966-), boxeur américain ;
 Neil deGrasse Tyson (1958-), astrophysicien ;
 Richard Tyson (1961-), acteur américain ;
  (1948-), chanteur et compositeur américain (The Temptations) ;
 Sarah Tyson Hallowell (1846-1924), conservatrice de musée américaine ;
 Tyson, athlète de lutte sénégalaise.

Prénom 
 Tyson Gay, athlète américain ;
 Tyson Ritter, chanteur et bassiste ;
 Tyson Beckford, acteur américain ;
 Tyson Wahl, footballeur américain ;
 Harry Tyson Moore, professeur ;
 Charles Tyson Yerkes, financier américain.

Autres 
 Tyson, film documentaire américain de 2008 ;
 Tyson Foods, société agro-alimentaire américaine ;
 Médaille Tyson, distinction en mathématiques.

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom